Периер — в древнегреческой мифологии:

 Периер — царь Мессении (по разным версиям родословной, сын Кинорта или сын Эола.
 Периер — возница Менекея. См. Мифы Беотии.
 Периер — отец Бора. См. Мифы Фессалии.